Нова німецька біографія
 NDB (авіація)